Місячний сарос 150 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 25 травня 2013, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 30 січня 3275, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 71 затемнення (55 до 3000 року), які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 12 повних затемнень від 29 квітня 2572 до 28 серпня 2770, 23 часткових перед повними від 20 серпня 2157 до 19 квітня 2554 і 15 часткових після повних від 7 вересня 2788 до 8 лютого 3041.

Попереднім було півтіньове затемнення 25 травня 2013, яке було першим у серії, і наступним буде також півтіньове 5 червня 2031.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 38-е, яке відбудеться 4 липня 2680 і триватиме 105,3 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 150 

Місячні сароси